Ву́лиця Лісна́ — назва двох вулиць у місті Львів.

 Вулиця Лісна — Личаківський район
 Вулиця Лісна — Сихівський район

Вулиці